Lapide ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius a Lapide (auch Cornelis Cornelissen van den Steen; 1567–1637), Jesuit und Professor für Exegese
 Pinchas Lapide (1922–1997), jüdischer Religionswissenschaftler und israelischer Diplomat
 Ruth Lapide (1929–2022), jüdische Religionswissenschaftlerin und israelische Historikerin
 Hippolithus a Lapide, Pseudonym von Bogislaw Philipp von Chemnitz (1605–1678)
 Yuval Lapide (* 1961), jüdischer Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Lapid